Плоти́на:
 Плотина — гидротехническое сооружение, перегораживающее водоток или водоём для подъёма уровня воды.
 Плотина — естественное известковое образование карстовых пещер.

Населённые пункты

Россия 
 Плотина — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Плотина — посёлок в Лоухском районе Карелии.
 Плотина — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Плотина — посёлок в Невьянском районе Свердловской области, упразднён в 2019 г.
 Плотина — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.
 Плотина — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Украина 
 Плотина — село в Счастьинском районе Луганской области.

Иное 
 Помпея Плотина (ум. 121/122) — жена римского императора Траяна.

См. также 
 Плотинка
 Плотин

Примечания